Схимник:
 Схимник (Схимонах) — монах, посвященный в схиму; схима — высшая степень монашества, предписывающая затвор и соблюдение строгих правил.
 Схимник — картина Вячеслава Григорьевича Шварца
 Схимник. Вечерний звон — картина М. В. Нестерова